Il singolare del torneo di tennis Maybelline Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Michelle Torres 6–1, 6–0.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Lisa Bonder (secondo turno)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)

 Barbara Potter (secondo turno)
 Laura Arraya (secondo turno)
 Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1984